Сергей Евгеньевич Зимин (род. 29 сентября 1961) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, защитник, мастер спорта СССР международного класса (1986).

Карьера 
Сергей Зимин родился и вырос в подмосковном Калининграде, где в 1972 году начал играть в хоккей с мячом в детской команде «Алые паруса», с которой победил в турнире «Плетёный мяч» (1973). С 1973 года — в детско-юношеских командах «Вымпела», побеждая в чемпионате СССР среди юношей (1977). Воспитанник Ю. В. Парыгина.

В сезоне 1978/79 дебютировал на взрослом уровне за «Вымпел», представляющий высшую лигу чемпионата СССР, проведя за команду первые четыре сезона игровой карьеры. 

С 1982 по 1991 год выступал за московское «Динамо», в составе которого становится трижды серебряным (1984, 1987, 1988) и дважды бронзовым (1986, 1991) призёром чемпионатов СССР.

В чемпионатах СССР провёл 260 матчей, 57 мячей («Динамо» (Москва) — 203; 57; «Вымпел» — 57; 0).

Привлекался в сборную СССР, в составе которой стал победителем (1989) и бронзовым призёром (1987) чемпионатов мира (9 игр, 2 мяча).

В 1991 году продолжил игровую карьеру в Швеции, где был игроком клубов «Юсдаль» и , представляющих высший дивизион Аллсвенскан, а также клуба , в котором завершил игровую карьеру в 2000 году.

Достижения 
В клубах
 Серебряный призёр чемпионата СССР (3): 1984, 1987, 1988 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (2): 1986, 1991 
 Обладатель Кубка СССР (1): 1987 
 Финалист Кубка СССР (3): 1988, 1989, 1991 
 Финалист Кубка мира (2): 1987, 1993 

В сборной
 Чемпион мира (1): 1989 
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 1987 
 Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» (2): 1986, 1988 
 Бронзовый призёр Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» (1): 1990 
 Победитель чемпионата мира среди юниоров (1): 1980

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (4): 1986, 1987, 1988, 1989 
 Символическая сборная Кубка мира (1): 1988

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Вымпел»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Юсдаль»
Игроки КХМ «Эребру»
Игроки КХМ «Густавсберг»